Příjmení Podolák nese více různých osobností:

 Augustin Podolák (1912–1991) – doktor filozofie, licenciát teologie a druhý biskup Starokatolické církve
 Ján Podolák (1926–2017) – slovenský etnolog, vysokoškolský pedagog, autor vědeckých monografií a článků, zakladatel několika etnologických institucí na Slovensku
 Rudolf Podolák (* 1942) – slovenský fotbalista, záložník